Бо́дня — бондарний виріб, дерев'яна низька діжка з віком і висячим замком.

Прізвище 

 Бодня Василь Григорович — гвардії сержант, Герой Радянського Союзу.
 Бодня Ігор Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кім Бодня (* 1965) — датський актор, письменник і режисер.
 Бодня Роман Сергійович (* 2001) — український футболіст, захисник.
Українські прізвища